Гао-цзу () — храмове ім'я китайських імператорів:
 Гаоцзу — засновник і перший імператор династії Хань (202–195 до н. е.).
 Гаоцзу — засновник і перший імператор династії Тан (618–626).
 Гаоцзу — перший правитель держави Рання Шу (907–918).
 Гаоцзу — третій правитель держави У (908–920).
 Гаоцзу — засновник і перший правитель Південної Хань (917–942).
 Гаоцзу — засновник і перший правитель Пізньої Шу (934).

Храмові імена імператорів